Пе́рес Пра́до (, []; 11 декабря 1916 — 14 сентября 1989) — кубинский музыкант, композитор, руководитель оркестра, сыгравший большую роль в популяризации мамбо в Соединённых Штатах Америки в 1950-е годы. Его часто называют «королём мамбо»

Его, возможно, самые известные сочинения как композитора — «Mambo No. 5» (позже два раза на первом месте британского чарта: в 1999 году в исполнении Лу Беги и в 2001 году в исполнении мультипликационного персонажа Боба-строителя) и «Mambo No. 8».

В 1948 году переехал с Кубы в Мексику. Получил гражданство только в 1980 году. Скончался в Мехико 14 сентября 1989 года от остановки сердца.

Примечания

Ссылки 
 Complete Pérez Prado Discography
 Профиль Переса Прадо на сайте AllMusic
 

Родившиеся в Матансасе
Умершие в Мехико
Композиторы Кубы
Композиторы Мексики
Дирижёры Мексики
Музыканты Мексики
Умершие от инсульта
Исполнители RCA Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Голливудская «Аллея славы»
Руководители эстрадных оркестров
Иммигрировавшие в Мексику с Кубы